Tistronskärs grunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tistronskärs grunden, Houtskär, Åboland, 
 Tistronskärs grunden (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Tistronskärs grunden (vid Ängesön, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar